THIRTEEN – amerykańska stacja telewizyjna 
 Thirteen (pol. Trzynastka) – amerykański film z 2003 roku
 Thirteen (pol. Trzynastka) – Remy Hadley, postać z serialu Dr House
 TH1RT3EN, płyta zespołu Megadeth